Die First Division 1955/56 war die 19. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. November 1955 und endete am 15. Juli 1956.

Meister wurde Titelverteidiger AEL Limassol.

Modus 
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1955/56 auf eu-football.info

1955
Fußballsaison 1955/56